Bulgarije
 Sirakovo (Chaskovo), een dorp in de Bulgaarse oblast Chaskovo
 Sirakovo (Dobritsj), een dorp in de Bulgaarse oblast Dobritsj
 Sirakovo (Vratsa), een dorp in de Bulgaarse oblast Vratsa

Servië
 Sirakovo (Braničevo), een dorp in het district Braničevo